Ґловінський — польське прізвище.

 Аполлінарій Ґловінський (1884—1945) — польський художник і скульптор.
 Самуель Ґловінський (1703—1776) — польський католицький релігійний діяч, львівський єпископ-суфраган.
 Станіслав Ґловінський — писар та суддя гродський у Галичі.
 Ґловінський Євген (1894—1964) — військовий і громадський діяч, науковець-енциклопедист, вояк Армії УНР, учасник Першого Зимового походу.

Примітки 

Польські прізвища